Chouchou poids plume est le titre de plusieurs œuvres :
 Chouchou poids plume, pièce d'Alex Madis et Jacques Bousquet
 Chouchou poids plume, film réalisé par Gaston Ravel (1926)
 Chouchou poids plume, film réalisé par Robert Bibal (1932)

Homonymie de titre